Przemyśl est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 de la ville de Przemyśl, chef-lieu du powiat de Przemyśl et de la gmina de Przemyśl ;
 de la voïvodie de Przemyśl, ancienne voïvodie de Pologne.
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Przemyśl.

Divers 
 du siège de Przemyśl, bataille de la Première Guerre mondiale.